

Astronomia 
 3344 Modena – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Italia
 Modena – capoluogo della provincia di Modena, Emilia-Romagna
 Modena – quartiere di Reggio Calabria, Calabria
 Stati Uniti d'America
 Modena – borough della Contea di Chester, Pennsylvania
 Modena – città della Contea di Buffalo, Wisconsin
 Modena – area non incorporata nella Contea di Iron, Utah

Musica 
 Modena – canzone di Antonello Venditti dall'album Buona domenica

Persone 
 Aimone di Modena (...–...) – canonico e maestro di scuola italiano
 Andrea da Modena (...–1455) – francescano italiano, venerato come beato della Chiesa cattolica
 Ardiccio Modena (1879-1974) – sportivo e arbitro di calcio italiano
 Barnaba da Modena (1328 circa–1386 circa) – pittore italiano
 Fiammetta Modena (1965) – avvocata e politica italiana
 Geminiano di Modena (312-397) – vescovo di Modena, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Giacomo Modena (1757-1841)  attore teatrale italiano
 Giulio Segni da Modena, o Julio da Modena (1498-1561) – compositore, clavicembalista e organista italiano
 Giuseppina Modena, detta Mamma Togni (1903-1988) – partigiana italiana
 Guglielmo di Modena (1184 circa – Lione, 31 marzo 1251), è stato un cardinale e vescovo cattolico italiano
 Gustavo Modena (1803-1861) – attore teatrale e patriota italiano, figlio di Giacomo
 Leone Modena (1571-1648) – rabbino italiano
 Marco da Modena (...–1498) – presbitero italiano, venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Stefano Modena (1963) – pilota automobilistico italiano
 Tommaso da Modena (1326-1379) – pittore e miniatore italiano
 Vasco Modena (1929-2016) – ciclista su strada italiano

Sport

Automobilismo 
 Ferrari 360 Modena – auto sportiva prodotta dalla Ferrari
 Modena Team – scuderia automobilistica

Altro
 Modena Baseball – squadra di baseball italiana
  – società calcistica italiana
 Hockey Modena – squadra di hockey pista
 Minelli Modena – società pallavolistica maschile e femminile italiana
 Modena Rugby Club – squadra di rugby italiana
 Pallavolo Modena – squadra di pallavolo italiana
 Volley Modena – società di pallavolo femminile italiana